Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 12 по 14 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
12 августа 2008, с 18:33 до 19:02 по местному времени (UTC+8)

Заплыв за место в полуфинале между показавшими одинаковое время и поделившими 16-е место Домиником Майхтри и Кристианом Галендой не состоялся, так как занявший 6-е место Милорад Чавич отказался от участия в полуфинале, чтобы сконцентрироваться на подготовке к заплывам на 100 м баттерфляем.

Полуфиналы 
13 августа 2008, с 10:03 до 10:14 по местному времени

Финал 
14 августа 2008, в 10:49 по местному времени

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Примечания 

Вольный стиль, мужчины, 100 м